Claudia Letizia, mais conhecida como Lady Letizia, (Pompei, 22 de março de 1979) é uma atriz e modelo italiana.

Biografía 

Nascida em Pompei em 1979, cresceu em San Giorgio a Cremano, no mesmo predio de Massimo Troisi, de quem era muito amiga. Formou-se como contadora, depois seguiu aulas de dança.

Ela participou de vários programas de televisão, até 2010, quando ela competiu no talent de Sky 1 "Lady Burlesque", com o pseudónimo de Lady Letizia, que a proclamou rainha do burlesque italiano e, em seguida, concorrente do Big Brother 12, em 2011.

Foi atriz no filme L'ultima ruota del carro de Giovanni Veronesi e Il mio uomo perfetto de Nilo Sciarrone em 2018.

Televisão 
 2009: 7 vite
 2009: Un posto al sole estate
 2010: Un posto al sole
 2010: La nuova squadra
 2015: 1992
 2015-2016: È arrivata la felicità
 2016: Un posto al sole
 2018: È arrivata la felicità 2

Teatro 

 2009: Telegaribaldi Celebration : precaria
 2012: The show 2 ediction : Lady Letizia
 2013: Ti ricordi il Varietà? : soubrette
 2013-2014: Carosone l’americano di Napoli
 2015-2018: C'era una volta il burlesque

Ligações externas 
 Site oficial (em italiano)

Atores da Itália
Modelos da Itália